Полонка — топоним:

Населённые пункты 

Белоруссия
 Полонка — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Полонка — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Украина
 Полонка — село в Луцком районе Волынской области.

Реки 
 Полонка (приток Шелони) — река в Псковской и Новгородской областях.
 Полонка (приток Черёхи) — река в Псковской области.

Станция 
 Полонка — станция Бологое — Псковского направления Октябрьской железной дороги.

См. также 
 Горькая Полонка
 Колония Полонка